Az I. világháború kitörése miatt a labdarúgó Nemzeti Bajnokság helyett Auguszta-serlegbajnokságot rendeztek  1914 őszén, tizenkét csapat részvételével. Az MTK nem indult. Nagy fölénnyel a Ferencváros nyert, minden mérkőzést megnyerve 63 lőtt gól mellett csak egyet kapott a Fradi.

A végeredmény 

A bajnok Ferencvárosi TC labdarúgói
Fritz Alajos (11) – Szandovits József (9), Wiener I János (11), Weisz I Ferenc (7), Steinitz Henrik (8), Farkas Aladár (10) – Telkes László (7), Tóth Potya István (8), Pataki Mihály (9), Schlosser Imre (11), Borbás Gáspár dr. (8).
Játszott még:  Kiss Béla (6), Ferenczy Árpád (2), Krizsán "Kövesdi" Endre (2), Medgyessy Jenő (2), Nagyhegyi "Hegyi I" Mátyás (2), Antony Ferenc (1), Jancsarek Ferenc (1), Knoll "Kalló" Imre (1), Klein Péter (1), Marositz Ferenc (1), Molnár Pál (1), Rossmann László (1).

A 2. helyezett Budapesti Torna Club játékosai: Bognár, Einwag Lajos, Filach, Hajdú, Horváth József, Kaszelik, Kelemen, Kertész Géza, Kőszegi Dezső, Pótz Nagy Árpád, Takács János, Saly József, Szabó II, Szántó, Újságh Miklós, Werner.

A 3. helyezett III. Kerületi TVE játékosai: Breuer, Dreher, Federit Hermann, Ferjancsik Károly, Goldstein, Hirwarter, Hrabál, Hönich, Kollár, Schrott Károly, Sporkó Lajos, Stark József, Szabó, Tóth Zsigmond.

A 4. helyezett Kispesti AC játékosai: Boldog, Furdek, Jurcsó, Kincs, Kónya, Kovács, Préger, Recse, Simon, Szűcs, Túri, Varga, Zwack, Zsemle.

Az 5. helyezett MÁV Gépgyári Sport Kör játékosai: Csapkay Károly, Csonka, Kertész, Mihala, Móna, Rometh, Schubert, Szaupe, Szlányi.

A 6. helyezett Magyar Athletikai Club játékosai: Bodnár Sándor, Boronkay, Kehrling Béla, Kocsis, Krempels Béla, Lator Géza, Lencz, Medgyessy Zsigmond, Ocskay Károly, Oláh, Simon Ferenc, Szaffka, Rácz, Szalay II József, Vigyázó.

A 7. helyezett Budapesti Egyetemi Athletikai Club játékosai: Blazsek, Drescher, Gemszky, Horánszky, Kertessy, Kozma, Pluhár, Sárossy, Simon, Szabó, Szamosi, Telléri, Trencsényi, Trumer, Vértessy, Viczenek, Vízkeleti, Zsarnóczai I, Zsarnóczai II.

A 8. helyezett Budapesti Athletikai Klub játékosai: Auth, Deutsch Árpád, Dolezsál, Duschek, Fodor, Gállos Sándor, Gerő, Gulyás, Koós, Krausz Pál, Kucsera "Kurucz" István, Mandl, Molnár, Ráczkevei, Székely.

A 9. helyezett Újpesti Torna Egylet játékosai: Baubach Béla, Erhatics, Fogl I "Fogoly I" István, Fogl II Károly, Jakowetz, Kardos, Klein, Lévay, Matesz, Pollák, Priboj István, Racskó Gyula, Schwartz II, Vágó.

A 10. helyezett 33 Football Club játékosai: Csárdás, Ettl, Lehoczki, Mandl Frigyes, Molnár Aladár, Müller, Nerát, Piskó, Szalay, Székány Géza, Vanicsek II József, Weisz, Wendelin, Zsák Károly.

A 11. helyezett Erzsébetfalvi Torna Club játékosai: Bauer, Blau, Borbély, Fuchs, Gombkötő, Kalmár, Kadelka, Jaske, Lukács, Tisza, Zborzay.

A 12. helyezett Terézvárosi Torna Club játékosai: Deutsch, Fried, Hegyi Árpád, Jankovics, Katona, Kerekes, Kopácsi, Kummer Ferenc, Nikolsburger, Pollák Vilmos, Proczenkó Ferenc, Recht Ferdinánd, Roóz, Sefcsik.

Kereszttáblázat

Kapcsolódó lapok 
 1915-ös labdarúgó-ligabajnokság
 1915-ös labdarúgó-hadibajnokság

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti sport
 Hungary – List of final tables (RSSSF)

1914 a labdarúgásban
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok